Malko peut faire référence à:
Nikolaï Malko (1883 - 1961) chef d'orchestre russe  
Malko Tarnovo ville de Bulgarie
Malko Tarnovo (obchtina) commune de Bulgarie
Malko Linge héros de la série de romans d'espionnage S.A.S. de Gérard de Villiers.

Voir aussi